Барзас — топоним в Кемеровской области России:

 Барзас — река, приток Яи.
 Барзас — посёлок в Берёзовском городском округе.